Involución puede referirse a:

Involución, una función matemática. 
Involución, un álbum de Ktulu.
Involución, un demo de Athanator.
Involución, continuación del  programa de televisión El Grand Prix del verano que emite Antena 3 y Neox.